Степа́н Христофо́рович Варданиа́н (Варданя́н) (28 апреля 1900, Мариуполь — 14 марта 1937, Таганрог) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Таганрогского горкома ВКП(б) с 1932 по 1936 год.

Революционная юность 
Родился 28 апреля 1900 года в семье профессионального революционера в городе Мариуполе, куда его отец был сослан за революционную деятельность из Закавказья. Его родители — активные участники революционного движения в Закавказье. Отец — журналист, мать — учительница. С юных лет Степан оказался в гуще борьбы за новый мир. Он успел окончить реальное училище и немного проучиться на экономическом факультете политехнического института, а затем борьба за Советскую власть в Закавказье стала его университетом.

В шестнадцать лет он становится членом партии большевиков. и ведёт активную революционную работу в Баку. Когда спустя много лет он проходил партийную чистку в новомартеновской партийной организации Таганрогского металлургического завода, Степан Христофорович с гордостью сказал: — Я вырос на руках у Степана Шаумяна! Да, именно этот легендарный бакинский комиссар был первым партийным наставником юного Варданиана. Именно по его поручению, он пишет прокламации, распространяет листовки среди рабочих нефтяных промыслов Баку, активно участвует в работе марксистских кружков.

В августе 1917 года Степан Варданиан в яростной дискуссии с меньшевиками добился принятия гарнизоном Тбилиси большевистской платформы. С 1917 по 1920 год находился на нелегальном положении. Его неоднократно арестовывали, пять месяцев томился в каторжной тюрьме, дважды высылали его из Баку и Тифлиса, меньшевистским правительством Грузии большевик Варданиан был объявлен вне закона. Но все это не мешало ему бороться за революцию, за установление Советской власти в Закавказье. Участник многих подпольных собраний, митингов, маевок, он с оружием в руках принимал участие в четырёх вооружённых выступлениях и восстаниях.

Будучи секретарём Тифлисского подпольного комитета партии большевиков, Варданиан в 1919 году пишет свою первую публицистическую работу «Революция и пролетарская молодежь». В ней он защищал ленинское учение о необходимости диктатуры пролетариата при построении социалистического общества. Тогда уже он становится известен как талантливый партийный журналист. Эта сторона деятельности Степана Варданиана ещё ждет своего исследователя. Известно, что и потом, будучи очень занятым на различных ответственных должностях, он продолжал писать и публиковать свои работы.

В мае 1920 года, когда была установлена Советская власть в Закавказье, Степан Христофорович вместе с другими товарищами во главе с А. И. Микояном создаёт Центральный Комитет комсомола Грузии и становится его председателем. Но ещё Варданиан является членом повстанческого штаба, формирует и возглавляет Красную Гвардию «Спартака». Летом 1920 года С. Х. Варданиан принимает участие во II Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала.

После окончания работы конгресса С. Варданиан осенью 1920 года, нелегально возвращается в Грузию, где у власти стояло меньшевистское правительство, и снова приступает к активной революционной работе.

С 1921 года С. X. Варданиан — член Тифлисского ревкома, комиссар внутренних дел, начальник политотдела Армии, председатель ревкома в Александрополе, потом работал председателем уездных комитетов в Эчмиадзине, Ново-Баязете. После установления Советской власти в Закавказье, Степан Христофорович направляется на работу в Закавказскую рабоче-крестьянскую инспекцию, был заместителем председателя Госплана 3акавказья, редактировал газету «Заря Востока».

В 1930 году он избирается вторым секретарём ЦК компартии Армении и одновременно членом Президиума ЦИК Армении, членом ЦИК СССР. Степан Варданиан близко знакомится с Серго Орджоникидзе.

Таганрогский период 
Деятельность С. Х. Варданиана в Закавказье завершилась 8 апреля 1932 года. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 21 марта 1932 года, он направлен в Северо-Кавказский край и рекомендован на работу в Таганрог.

В первые же дни пребывания Варданиана в Таганроге к нему в гостиницу пришла группа коммунистов с просьбой спасти от уничтожения памятник Петру I работы скульптора Антокольского. Городские власти во исполнение столичного указа уже разрезали памятник Александру I работы Мартоса «для нужд таганрогской промышленности», и теперь настал черёд Петра. Варданиан связался с Москвой и смог получить разрешение памятник не трогать.

9 апреля 1932 года на пленуме Таганрогского горкома ВКП(б) С. Х. Варданиан единогласно избран первым секретарём горкома партии. Это были годы расцвета нового социалистического Таганрога. В эти годы, годы первой Пятилетки и особенно второй, Таганрог быстро превращается в крупный индустриальный, культурный, студенческий центр на Юге России. В годы его руководства Таганрогской коммунистической организацией были достигнуты многие замечательные успехи. В первомайскую ночь 1932 года дала первую плавку стали мартеновская печь второго новомартеновского цеха Таганрогского металлургического завода. Среди рабочих в эту ночь был и С. X. Варданиан. Он много сделал для становления нового Таганрогского авиационного завода в 1930-е годы, который стал одним из ведущих авиазаводов в стране.

Степану Варданиану принадлежит идея преобразовать старый городской сад в Парк культуры и отдыха, и её горячо поддержали таганрожцы. Очень трудной и важной стала задача создания Таганрогского трамвая. Несмотря на огромные сложности, она была успешно решена. 7 ноября 1932 года по улицам города пошёл первый трамвай.

Таганрог в 1930-е годы был одновременно центром довольно обширного сельского района, и нужно было постоянно бывать в селах и деревнях, на полях и фермах недавно созданных колхозов. Таганрогский горком партии, опираясь на достигнутые трудовыми коллективами успехи, добился постановки вопроса о работе горсовета на Президиуме ЦИК СССР, который включает Таганрог в особый список городов, планируемых непосредственно союзным Госпланом. В этом решении ЦИК СССР, предусматривалось широкое строительство жилых домов, школ, больницы, нового театра, цирка, кинотеатров, вокзала  крытого рынка, гостиницы, стадионов, курортизации Таганрога путём строительства новых пляжей, грязеводолечебницы и санаториев над морем.

Именно при С. X. Варданиане стали уделить пристальное внимание благоустройству города, были заасфальтированы улицы Ленина, Фрунзе, Свердлова и многие улицы рабочих окраин, широко ведётся строительство жилых стахановских городков для трудящихся заводов, проведена огромная работа по реставрации и ремонту театра имени А. П. Чехова. Было высажено на улицах и скверах города большое количество кустарников, деревьев, роз, цветов, разбито красивых клумб. Шло соревнование между улицами за чистоту и красоту родного города.

В 1935 году, впервые после многих лет запрета, Степан Варданиан устроил на своей квартире для детей праздник новогодней ёлки. На него были приглашены отличники учёбы Таганрога во главе с пионервожатой Тоней Бринцевой.

Арест 
26 октября 1936 года Степан Христофорович был арестован по приказу Сталина. Просматривая списки подозреваемых, Сталин написал Ежову: «Тов. Ежов. Обратите внимание на стр. 9-11. О Варданьяне. Он сейчас секретарь Таганрогского райкома. Он несомненно скрытый троцкист». Он был арестован на станции Марцево (станция близ Таганрога, где раньше останавливались поезда дальнего следования) при возвращении из командировки в Москву и сразу же отправлен в Ростовскую тюрьму НКВД. Ему были предъявлены обвинения по печально известной 58-й статье. 6-7 января 1937 года состоялся 7-й пленум Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), и вот что писала тогда краевая газета:

«…Пленум считает совершенно правильным указание ЦК ВКП(б) на то, что Азово-Черноморский крайком и его первый секретарь тов. Шеболдаев проявили нетерпимую для большевиков политическую близорукость по отношению к врагам партии; руководители крайкома, прежде всего т. Шеболдаев, перестали быть политическими руководителями, потеряли необходимое для большевиков политическое чутьё, целиком передоверив руководство партийной работой работникам в крайкоме и секретарям горкомов, райкомов.
Руководители крайкома применили чуждые большевистскому духу неправильные методы подбора и расстановки кадров.
… Изменникам Родины и вредителям-троцкистам (в настоящее время арестованы) — Глебову-Авилову, Колотилину, Варданиану, Овчинникову, Гогоберидзе, Ерофицкому, Колесникову и другим удалось пробиться на важнейшие партийные, советские и хозяйственные посты и длительный срок, до самого последнего времени, безнаказанно вести свою подрывную работу в Ростове, Таганроге, на „Ростсельмаше“, крайкоме комсомола и на некоторых других важнейших участках партийной, советской и хозяйственной работы».

Всего тридцать шесть лет прожил этот незаурядный человек. Его обвиняли в расхищении государственных средств в промышленности, коммунально-жилищном хозяйстве, сознательном срыве сроков строительства культурно-бытовых учреждений (больниц, школ, детсадов и т. д.).

А именно он и его сподвижники разработали в 1932 году первый перспективный план развития Таганрога, который успешно осуществлялся. Только за лето 1936 года было сдано в эксплуатацию семь общеобразовательных школ, столько же детсадов и детских яслей, фельдшерская школа, открыт кинотеатр «Октябрь», а несколько раньше введена в строй 5-я городская больница, самая крупная в городе. В эти годы было построено много магазинов, сбылась давняя мечта таганрожцев — проведён городской водопровод от реки Миус, построена канализационная система.

Одно из лучших зданий на улице Ленина было отдано пионерам под городской Дворец пионеров и школьников. Для отличников учёбы на квартире Варданиана, а он жил в доме по переулку Антона Глушко, устраивались новогодние ёлки. Он возродил в Таганроге для детей этот запрещенный праздник.

Много труда и энергии вложил Степан Христофорович в организацию и проведение празднования в связи с 75-летием со дня рождения А. П. Чехова. Он написал доклад «С Чеховым против „чеховщины“» и выступил с ним на торжественном собрании.

В 1956 году С. Х. Варданиан был реабилитирован Военной Коллегией Верховного Суда СССР, и посмертно решением Таганрогского горкома восстановлен в партии.

Память 
 В марте 2012 года решением городской Думы № 410 имя Степана Варданиана было присвоено одной из вновь сформированных улиц таганрогского района «Русское Поле».

Примечания

Источники 
 Емельянов С. Забытое имя — Степан Варданиан // Таганрогская правда. — 2009. — 3 апр. — С. 10-11.
 Емельянов С. Степан Варданиан // Таганрогская правда. — 2000. — 21 октября — С. 2-3.
 Ревенко Л. Варданян Степан Христофорович // Энциклопедия Таганрога. — Таганрог: Антон, 1998. — С. 208. — ISBN 5-88040-017-4.
 Шкитин И. В поисках истины: (С. Варданиан) // Таганрогская правда. — 1997. — 3 сентября — С. 3.
 Гаврюшкин О. Гуляет старый Таганрог: (С. Варданиан). — Таганрог: 1997. — С. 291—292.
 Шкитин И. Скорбная память: (С. Варданиан) // Таганрогская правда. — 1996. — 14 ноября — С. 2.
 Дудченко Г. Прерванные планы: (С. Варданиан) // Таганрогская правда. — 1988. — 25 июня. — С. 4.
 Емельянов С. Товарищ Варданиан // Таганрогская правда. — 1987. — 28 октября — С. 3.

Революционеры России
Революционеры Грузии
Революционеры Азербайджана
Марксисты
Большевики
Первые секретари Таганрогского горкома КПСС
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены Президиума ЦИК Армянской ССР
Члены ЦИК СССР
Вторые секретари ЦК КП Армении
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1937 году